Сталинская:

Сталинская (приток Пеноровки) — река в Томской области.

прежнее название станций метро:
«Нарвская» в Ленинграде (Санкт-Петербурге) — проектное название
«Семёновская» в Москве